Muddy (Illinois)
Muddy (Montana)

 La rivière Muddy, qui coule au sud du Nevada, au sud-ouest des États-Unis.

Muddy Waters, musicien de blues.
Muddy Mole, personnage de Mole Mania.

Voir aussi